Marko Janjić (Loznica, 29. avgust 1982) srpski је pozorišni, filmski, televizijski i glasovni glumac.

Biografija 
Marko Janjić je rođen u Loznici 29. avgusta 1982. godine. Postao je poznat po ulozi Marka Pavlovića, u seriji Urgentni centar. Radio je sinhronizacije za Gold digi net, Laudvorks, Livada Beograd, Mirius, Sinker Media, Prizor, Hepi TV, Markoni i druge

Filmografija 

|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 2000-е
|-
| 2003. || Citravita || Tajni policijski govor
|-
| 2004. || Slobodan pad || Član Komisije 
|-
| 2004. || Zbog jedne divne crne žene || Stojan
|-
| 2007. || Mv ||
|-
| 2007. || Ljubav, navika, panika || Peča
|-
| 2008. || Zaustavi vreme || Boško
|-
| 2008. || Izmedju sna i sna ||
|-
| 2009. || Zona mrtvih || Jan
|-
| 2009. || Brača || Miša
|-
| 2009. || Kad na vrbi rodi grozdje || Meho
|-
| 2009. || U prolazu || Petar
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 2010-е
|-
| 2010. || Ma nije on takav || Inspektor Vasić
|-
| 2010. || Kraj  || Čovek
|-
| 2012. || Ustanička ulica || Čovek sa kapuljačom
|-
| 2012. || Lokaut  || LOPD Pilot 1
|-
| 2012−2014. || Vojna akademija || Dežurni Bajić
|-
| 2013. || Vojna akademija 2 || Dežurni Bajić
|-
| 2014. || Neposlušni || Miljan
|-
| 2014−2019. || Urgentni centar || Marko Pavlović
|-
| 2014. || Otvorena vrata || Šone
|-
| 2015. || Panta Draskić cena casti || Petar Zivković
|-
| 2016. || Uprkos snegu || Alexander's Driver
|-
| 2016. || Vere i zavere || Franc Sultajs
|-
| 2016. || Andrija i Anđelka || Mikonja
|-
| 2018-2021. || Besa || Inspektor Neven Molnar
|-
| 2019. || Slatke muke || Andrijin Otac U Prošlosti 
|-
| 2019. || Grupa || Srdjan
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 2020-е
|-
| 2020. || Movit ||
|-
| 2020. || Žigosani u reketu || Stefan
|-
| 2021. || Tajne vinove loze || Inspektor Neven Molnar
|-
| 2021. || Jedini izlaz || Ivan
|-
| 2021. || Aleksandar od Jugoslavije || Boško Čolak-Antić
|-
| 2022. || 3211 || Advokat
|-
| 2023. || Mama i tata se igraju rata || Dr. Lekić
|-
| 2023. || Vera || Dr. Avram Lebović
|}

Sinhronizacije

Референце

Spoljašnje veze 
 

Рођени 1982.
Лозничани
Српски глумци
Српски гласовни глумци